Johann Palisa, född 6 december 1848 i Troppau, död 2 maj 1925 i Wien, var en österrikisk astronom.

Palisa studerade i Wien, där han anställdes vid observatoriet. Åren 1872-80 var han direktor för observatoriet i Pula, blev 1880 adjunkt vid observatoriet i Wien och var 1909-1919 vicedirektor där. Han utförde betydande arbeten inom den praktiska astronomin, framför allt genom observationer av asteroider och upptäckte ett stort antal nya dylika. Han deltog 1883 i den franska solförmörkelseexpeditionen till Stilla havet.

Minor Planet Center listar honom som upptäckare av 122 asteroider.

Hans svärson var den österrikiske astronomen Joseph Rheden.

Asteroiden 914 Palisana är uppkallad efter honom. 1152 Pawona är uppkallad efter honom och astronomen Max Wolf.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Verk
Sternkarte nach Beobachtungen von 1878 bis... (flera blad) 
Katalog von 1238 Sternen (tillsammans med Friedrich Bidschof 1899)
Sternlexicon von –1° bis +19° Declination (1902)
Katalog: von 3458 Sternen (1906)
Photographische Sternkarte (tillsammans med Max Wolf, serie I-VIII, 1908-13)

Se även 
Astronomiska upptäckter av J Palisa

Källor

Noter

Österrikiska astronomer
Födda 1848
Avlidna 1925
Män
Ugglan
Salmonsens
Personer från Opava
Alumner från Wiens universitet
Astronomer under 1800-talet
Astronomer under 1900-talet